Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wise () :
le comté de Wise, situé dans l'État du Texas ;
le comté de Wise, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Voir aussi